Ignacy Nowak (ur. 1949) – polski szachista
 Ignacy Nowak (1906–1942) – członek Polskiej Organizacji Zbrojnej
 Julian Ignacy Nowak (1865–1946) – lekarz, działacz niepodległościowy, polityk
 Ignacy Nowak (1891–1940) – wojskowy polski, uczestnik powstania wielkopolskiego, katyńczyk
 Ignacy Nowak (1887–1966) – lekarz ginekolog, poseł na Sejm II i III kadencji w II Rzeczypospolitej